Izumo pode referir-se a:
 O navio de guerra Izumo, que fez parte da armada da Marinha Imperial Japonesa de 1900 até ao final da Segunda Guerra Mundial.

Geografia
 Província de Izumo, uma das antigas províncias do Japão
 Izumo, cidade japonesa da província de Shimane

Artes e Cultura
 Izumo, anime.
 Kamizuki Izumo, personagem do mangá e anime Naruto
 Izumo (empresa), empresa japonesa de jogos eletrônicos

Desambiguação